Ostheim ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg:
 Ostheim (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Ostheim (Ihringen), in der Gemarkung von Ihringen, Baden-Württemberg 
 Ostheim (Riedlingen), bei Riedlingen im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg 
 Ostheim, früherer Name von Auenstein (Ilsfeld), Landkreis Heilbronn

in Bayern:
 Ostheim vor der Rhön, Stadt im Landkreis Rhön-Grabfeld
 Ostheim (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil von Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge
 Ostheim (Regensburg), Siedlung und Unterbezirk von Regensburg
 Ostheim (Westheim), Ortsteil von Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Ostheim am Rennfurt, Wüstung auf dem Gebiet von Dettelbach
 Ostheim, früherer Name von Astheim (Volkach), Landkreis Kitzingen
 Ostheim, früherer Name von Großostheim, Landkreis Aschaffenburg

in Hessen:
 Ostheim (Butzbach), Ortsteil von Butzbach, Wetteraukreis
 Ostheim (Liebenau), Ortsteil von Liebenau, Landkreis Kassel
 Ostheim (Malsfeld), Ortsteil von Malsfeld, Schwalm-Eder-Kreis
 Ostheim (Nidderau), Ortsteil von Nidderau, Main-Kinzig-Kreis
 Ostheim (Diemelsee), Wüstung in der Gemarkung von Vasbeck in Diemelsee 

in Nordrhein-Westfalen:
 Ostheim (Köln), Stadtteil von Köln

in Frankreich:
 Ostheim (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin
 Ostheim (Merxheim), Wüstung bei Merxheim. Département Haut-Rhin

in der Ukraine:
 Ostheim, deutscher Name von Telmanowe, Siedlung in der Oblast Donezk

Ostheim ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Ostheim (1834–1884), Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages
 Martin R. von Ostheim (* 1977), Schweizer Philosoph und Theologe

Siehe auch:
 Marschalk von Ostheim, fränkisches Adelsgeschlecht